Kirilovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kirilovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Stara Zagora, 
 Kirilovo (distrikt i Bulgarien, Jambol), Obsjtina Elchovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar